O Torneio de xadrez de Frankfurt de 1887 foi o quinto congresso de xadrez da Alemanha (Deutschen Schachbund), no qual se realizou uma competição internacional de xadrez. Foi disputado por vinte um jogadores na cidade de Frankfurt am Main entre 17 de julho e 2 de agosto, no formato todos-contra-todos e o vencedor foi George Henry Mackenzie, seguido de Max Weiss e Blackburne.

Torneio principal
 
{|class="wikitable"
! # !! Jogador !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14!!15!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!Total
|-
| 1 ||George Henry Mackenzie || x ||½ ||1 ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||15.0
|-
| 2 || Max Weiss ||½ || x ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||13.5
|-
| 3 || Joseph Henry Blackburne ||0 ||1 || x || 0 ||½ ||1 ||1 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||0 ||13.5
|-
| 4 || Curt von Bardeleben ||½ ||0 ||1 || x || ½ ||½ ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||13.0
|-
| 5 || Johann Berger ||½ ||½ ||½ ||½ || x ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||12.0
|-
| 6 || Siegbert Tarrasch ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ || x ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||12.0
|-
| 7 || Berthold Englisch ||1 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 || x ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||0 ||1 ||11.5
|-
| 8 || Louis Paulsen ||0 ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 || x ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||11.0
|-
| 9 || Emil Schallopp ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||1 ||1 ||0 || x ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||11.0
|-
| 10 || Emmanuel Schiffers ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 || x  ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||½ ||0 ||½ ||1 ||10.0
|-
| 11 || Semyon Alapin ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ || x  ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||9.5
|-
| 12 || Amos Burn ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 || x  ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||9.5
|-
| 13 || Josef Noa ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||½ ||0 || x  ||½ ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||½ ||1 ||9.0
|-
| 14 || Johannes Metger ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||½ || x  ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||8.5
|-
| 15 || Isidor Gunsberg ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 ||½ || x  ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||0 ||8.5
|-
| 16 || Johannes Zukertort ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ || x ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||8.5
|-
| 17 || Theodor Von Scheve ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 || x  ||0 ||0 ||1 ||½ ||8.0
|-
| 18 || Hermann Von Gottschall ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 || x ||½ ||1 ||1 ||8.0
|-
| 19 || Jean Taubenhaus ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||½ || x ||1 ||0 ||6.5
|-
| 20 || Alexander Fritz ||1 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 || x ||½ ||6.0
|-
| 21 || Max Harmonist ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ || x ||5.5
|}

Frankfurt
1887 no xadrez
Desporto na Alemanha em 1887
Frankfurt am Main